Храм Серафима Саровского — название православных храмов, освящённых во имя святого преподобного Серафима Саровского.

Обиходные названия: Серафимовская церковь, Серафимовский собор.

Престольный праздник — .

Россия 
 Храм Серафима Саровского — в Александрове.
 Храм Серафима Саровского — в городе Анапе Краснодарского края.
 Храм Серафима Саровского — в Екатеринбурге.
 Храм Серафима Саровского — в городе Златоусте Челябинской области.
 Церковь Преподобного Серафима Саровского — в Казани.
 Храм Серафима Саровского — в Кирове.
 Храм Серафима Саровского — в городе Королёве Московской области.
 Храм Серафима Саровского — в Курске.
 Храм Святого Серафима Саровского и Собора Курских Святых — в Курске.
 Храм Серафима Саровского — в Мелитополе.
 Храм Святого Преподобного Серафима Саровского в Кунцеве — в Москве.
 Храм Серафима Саровского в Филёвской пойме — в Москве.
 Храм преподобного Серафима Саровского — домовый храм при художественном предприятии «Софрино».
 Церковь Серафима Саровского — в хуторе Островского Ростовской области.
 Храм Серафима Саровского в Петергофе — в Санкт-Петербурге.
 Храм Серафима Саровского — в Ростове-на-Дону.
 Церковь Серафима Саровского на Серафимовском кладбище — в Санкт-Петербурге.
 Храм Серафима Саровского в Песочном — в Санкт-Петербурге.
 Храм Серафима Саровского — в Саратове.
 Храм Серафима Саровского — в городе Сарове Нижегородской области.
 Храм Серафима Саровского — в Светлогорске.
 Храм Серафима Саровского — в городе Серпухове Московской области.
 Храм Серафима Саровского — в Туле.
 Храм Серафима Саровского — в селе Турнаево Новосибирской области.
 Храм Серафима Саровского — в Хабаровске.

Китай 
 Церковь Серафима Саровского — в Пекине (утрачена).

Франция 
 Церковь Святого Серафима Саровского — в Париже.